

Patronyme 

 Evans Rutto (né en 1978), athlète kényan, pratiquant le marathon.
 Ronald Rutto (né en 1987), athlète kényan, spécialiste du fond et du steeple.

Voir aussi 
 Ruto, patronyme kenyan, variante de ce nom.